Spinozotroctes är ett släkte av skalbaggar. Spinozotroctes ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långhorningar
Spinozotroctes